Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1981.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 25. Jahrgang (1981), Heft 6 (fälschlicherweise mit 26. Jahrgang bezeichnet) 

1981
Tennisturnier 1981